Suhajl – arabskie imię męskie
 Suhajl al-Hasan – syryjski generał
 Dżazirat Suhajl – wyspa w Egipcie
 Suhail – gwiazda w gwiazdozbiorze Żagla